McMillian ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Glenn McMillian (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Jim McMillian (1948–2016), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Lennie McMillian (* 1959), irischer Basketballspieler
 Michael McMillian (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Theodore McMillian (1919–2006), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 McMillan